Уэйн Оле Авеи (, родился 13 июня 1983 года в Веллингтоне) — самоанский регбист, хукер французского клуба «» (Про Д2) и сборной Самоа. Племянник австралийского регбиста .

Биография

Клубная карьера 
В прошлом выступал за разные клубы Австралии и Новой Зеландии: в Супер 14 дебютировал в 2006 году за австралийскую команду «Квинсленд Редс» матчем против новозеландских «Чифс», также играя за любительские клубы «Квинсленд Каунти» в Национальном регбийном чемпионате и за «Саннибэнк» в первенстве Квинсленда. В 2008—2009 годах — игрок провинции Уаикато в Кубке Air New Zealand, числился также в заявке «Чифс» на сезон Супер Регби 2009. С 2010 по 2017 годы играл за «Бордо-Бегль» во Франции, изначально подписав контракт на два года, но позже продлив его до 5 лет и проигнорировав предложения других топ-клубов (в том числе «Тулузы»).

В 2017 году перешёл в «Расинг Метро 92». В одном из матчей против своей бывшей команды был удалён за опасный захват, обернувшийся столкновением плечо в голову. В конце сезона 2018/2019 объявил о переходе в «».

Карьера в сборной 
2 июля 2011 года Авеи дебютировал в сборной Самоа матчем против сборной Японии на Кубке тихоокеанских наций. Тренер самоанской сборной Титимаэа Тафуа включил его в заявку из 30 игроков на чемпионат мира в Новой Зеландии. Также Авеи участвовал в Кубке мира в Англии.

Семья 
Отец — рабочий, уехавший в Веллингтон на заработки. Мать — слесарь. В Мельбурн семья переехала, когда Олеи было 3 года. Супруга — Анджелина (поженились 29 июня 2013 года), дочь Сиена Эва (родилась 13 апреля 2014).

Достижения 
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Самоа
Игроки сборной Самоа по регби
Игроки РК «Уаикато»
Игроки РК «Квинсленд Редс»
Игроки РК «Бордо-Бегль»
Игроки РК «Расинг 92»
Игроки РК «Суайо-Ангулем»